Linhevenator est un genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des Troodontidae retrouvé en Mongolie-Intérieure (Chine) dans des sédiments du Crétacé supérieur. Sa masse est estimée à .

L'espèce type et seule espèce, Linhevenator tani, a été nommée et décrite par Xu Xing, Tan Qingwei, Corwin Sullivan, Han Fenglu et Xiao Dong. Le nom générique est une référence au district de Linhe combiné au mot latin venator (« chasseur »). Le nom spécifique a été donné en l'honneur du professeur Tan Lin.

Le genre est basé sur l'holotype LHV0021, constitué de fragments de crâne, de mandibule, de six vertèbres dorsales, d'un scapula et d'un humérus droits, d'ilium, d'un fémur et d'un pied gauche. Les fossiles ont été retrouvés en 2009 dans une strate datée du Campanien de la formation géologique de Mandahu. Ils constituent le spécimen le plus complet connu de Troodontidae du Crétacé supérieur.

Classification 
L'étude de Xu et ses collègues en 2011, le place en polytomie avec Troodon, Linhevenator forme un clade avec Zanabazar et Saurornithoides. 

En 2014, l'analyse phylogénétique par Tsuihiji et ses collègues positionne Linhevenator en groupe frère de Philovenator, un troondontidé découvert également en Mongolie-Intérieure. Cette analyse est confirmée par celle conduite par Aaron van der Reest et Phil Currie en 2017 :

 probablement Stenonychosaurus.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 
 
 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Troodontidae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2011